Castells:
 Castell d'Hortoneda: castell del poble d'Hortoneda, del terme municipal de Conca de Dalt, al Pallars Jussà

 Esglésies:
 Santa Maria d'Hortoneda: església parroquial del poble d'Hortoneda, del terme de Conca de Dalt, al Pallars Jussà

 Geografia:
 Hortoneda: poble del terme municipal de la Conca de Dalt, al Pallars Jussà
 Hortoneda: entitat de població del municipi de Clariana de Cardener, (Solsonès)
 Hortoneda de la Conca; antic municipi del Pallars Jussà, actualment integrat en el de Conca de Dalt